Zestawienie to zawiera gwiazdy do jasności 6,5 w gwiazdozbiorze Ptaka Rajskiego. Dodatkowo uwzględniono w nim inne ciekawe obiekty gwiazdowe.

Zobacz też 
 gwiazdy położone najbliżej Ziemi
 najjaśniejsze gwiazdy
 lista gwiazd posiadających zidentyfikowane planety
 lista gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach
 lista najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach

Bibliografia 
 ESA (1997), The Hipparcos and Tycho Catalogues, 26-12-2006
 N.D. Kostjuk (2002), HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index, 26-12-2006
 N.G. Roman (1987), Identification of a Constellation from Position, 26-12-2006
 SIMBAD Astronomical Database, 4-01-2007
 Samus, N.N.; Durlevich, O.V. (2004), Combined General Catalogue of Variable Stars (GCVS4.2), 2007-01-05
 Dommanget, J.; Nys, O. (2002), Catalogue of the Components of Double and Multiple Stars (CCDM), 2007-01-05

 
Ptak Rajski